Nakatani ist der Familienname folgender Personen:

 Gen Nakatani (* 1957), japanischer Politiker
 Goshū Nakatani († 2012), japanischer Schriftsteller
 Kiyoshi Nakatani (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Michiko Nakatani (* 1981), japanische Künstlerin
 Miki Nakatani (* 1976), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Shinnosuke Nakatani (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Nakatani Tai (1909–1993), japanischer Maler
 Takehide Nakatani (* 1941), japanischer Judoka
 Tatsuya Nakatani (* 1970), japanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Yūsuke Nakatani (* 1978), japanischer Fußballspieler